Slovenske Konjice (gemeente)
Slovenske Konjice (plaats)